Chiloé steht für:

 Chiloé-Archipel, Inselgruppe in Chile
 Isla Grande de Chiloé, Hauptinsel der Inselgruppe
 Nationalpark Chiloé (span.: Parque Nacional Chiloé), liegt in Chile in der Región de los Lagos
 Provinz Chiloé, politisches Gebilde um die Inselgruppe